Adriano De Pierro (1991. január 11. –) svájci labdarúgóhátvéd. Rendelkezik olasz állampolgársággal is.

Források 
Adriano De Pierro adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1991-ben született személyek
Vaud kantonbeliek
Svájci labdarúgók
A Young Boys labdarúgói
Az FC Stade Nyonnais labdarúgói
A Lugano labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek